Příjmení Jakobovits náleží více osobnostem:

 Immanuel Jakobovits (1921–1999), vrchní rabín Irska, Velké Británie a Commonwealthu, člen britské Sněmovny lordů
 Tobias Jakobovits (1887–1944), knihovník pražské židovské obce a odborný vedoucí válečného Židovského ústředního muzea v Praze